Naujoks ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Naujoks (* 1960), deutscher Autor und Drehbuchautor
 Eberhard Naujoks (1915–1996), deutscher Historiker
 Ewald Naujoks (1903–1985), deutscher Verwaltungsbeamter und Widerstandskämpfer
 Gerd Naujoks (1959–2013), deutscher Ruderer 
 Gerhard Naujoks (* 1958), österreichischer Schauspieler, Theaterregisseur, Hörspielsprecher und -autor
 Hans Naujoks (1892–1959), deutscher Gynäkologe
 Harry Naujoks (1901–1983), deutscher Antifaschist
 Heino Naujoks (* 1937), deutscher Maler
 Helmut Naujoks (* 1967), deutscher Jurist und Autor
 Horst Naujoks (* 1928), deutscher Gynäkologe 
 Ingo Naujoks (* 1962), deutscher Schauspieler
 Martha Naujoks (1903–1998), deutsche Antifaschistin
 Rudolf Naujoks (1919–2004), deutscher Zahnmediziner, Vorsitzender der DGZMK, 
 Sandra Naujoks (* 1981), deutsche Pokerspielerin

Siehe auch:
 Naujocks
 Naujok